Zasius ist der Familienname von:

 Johann Ulrich Zasius (1521–1570), kaiserlicher Rat im Auftrag König Ferdinands I. 
 Ulrich Zasius (1461–1535), deutscher Jurist und Humanist